Лебло́н:

Фамилия 
 Леблон, Жан-Батист (; 1679—1719) — французский архитектор и мастер садово-парковой архитектуры.
 Леблон, Луи Шарль Венсан (1766-1809) — генерал «великой армии» Наполеона.
 Леблон, Мариус-Аре () — коллективный литературный псевдоним, под которым писали Жорж Атена и Эме Мерло.
 Леблон, Мишель (1932—2009) — французский футболист и тренер.

Топоним 
 Леблон () — исторический район Рио-де-Жанейро.